Murder the Mountains — второй альбом американской стоунер-группы Red Fang, выпущенный в 2011 году.

Список композиций

Участники записи

Red Fang 
 Дэвид Салливан — гитара
 Джон Шерман — барабаны
 Морис Брайан Джайлс — гитара, вокал
 Аарон Бим — бас-гитара, вокал

Приглашённые музыканты 
 Крис Фанк — слайд-гитара, перкуссия
 Дженни Конли — орган
 Кевин Робинсон — перкуссия
 Анита Робинсон — гитара

Персонал 
 Крис Фанк — продюсер
 Кевин Робинсон, Адам Селзер — запись
 Вэнс Пауэлл — микширование

Примечания 

Альбомы альтернативного рока
Альбомы стоунер-рока